Desa Mijen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mijen (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 110,73), Jawa Tengah, 
 Desa Mijen (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 110,80), Jawa Tengah, 
 Desa Mijen (administrativ by i Indonesien, lat -7,02, long 110,72), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar